Джон Локвуд Киплинг (1837—1911) — британский преподаватель искусств, иллюстратор, музейный куратор. Большую часть активных лет жизни провёл в Британской Индии. Отец Редьярда Киплинга.

Биография и карьера 
Родился в местечке Пикеринг, Северный Йоркшир. Родителями Джона были Френсис (Локвуд) и Реверенд Джозеф Киплинг. Вступил в брак с Элис, одной из сестёр Макдональд в 1865. Вместе они уехали в Индию, где Киплинг получил должность профессора архитектуры и скульптуры.

Вышел в отставку и вернулся в Англию в 1893.

Умер в 1911 году. Похоронен в Тисбери, в Уилтшире.

Важнейшие опубликованные работы 
 Beast and Man in India: A Popular Sketch of Indian Animals in Their Relations with the People, Published by Macmillan and Co, London, 1891.
 Inezilla: A Romance in Two Chapters, by J.L.K. Reprinted from The Chameleon, Allahabad, [1873].
 Across the Border: Or, Pathân and Biloch, by Edward Emmerson Oliver, Illustrations by John Lockwood Kipling. Published by Chapman and Hall, 1890.
 Tales of the Punjab Told by the People, by Flora Annie Webster Steel, Richard Carnac Temple, John Lockwood Kipling. Published by Macmillan and co., 1894.
 The Two Jungle Books, by Rudyard Kipling. Illustrations by J. Lockwood Kipling, C.I.E., and W. H. Drake. Published by Doubleday, Doran & Company, Inc., New York, 1893.

Награды 
 Орден Индийской империи

Дополнительная литература 
 The Pater: John Lockwood Kipling His Life and Times 1837—1911, by Arthur R Ankers, 
 The Kipling Papers: A List of Papers of John Lockwood Kipling 1837—1911, Joseph Rudyard Kipling 1865—1936, and of Some Papers of Josephine, Elsie and John Kipling from Wimpole Hall, Cambridge. by University of Sussex Library. Manuscripts Section, Rudyard Kipling. Published by University of Sussex Library, 1980. .
 Official Chronicle of the Mayo School of Art: The formative years under Lockwood Kipling. (1875 to 1893), Researched and Introduced by Nadeem Omar Tarar. Samina Choonara (editor). National College of Arts, Lahore, 2003,

Примечания

Ссылки 

 Kipling Archive University of Sussex.
 
 
 Works held by the Victoria and Albert Museum

Редьярд Киплинг